Gabriel Biessy (1854-1935) : peintre français ;
 Gilbert Biessy (1934-2015) : homme politique français.